Oscar Wisting, un explorateur norvégien.
 Wisting, série télévisée norvégienne dont le personnage principal n'est autre que le petit-fils du précédent.